Scheiner ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Jesuiten und Astronomen Christoph Scheiner offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Scheiner auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)